Frühbauer ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Frühbauer (1926–2010), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Simon Frühbauer (* 1988), österreichischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler